

Sigle 
 Ordine Francescano Secolare (fino al 1978)
 Tetralogy of Fallot  – Tetralogia di Fallot, malformazione cardiaca
 Time of flight  – tempo di volo, metodo di misurazione usato in spettrometria di massa

Codici 
 TOF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Tomsk-Bogashevo (Russia)
 tof – codice ISO 639-3 della lingua gizrra
 TOF – codice ISO 3166-2:GB di Torfaen (Regno Unito)

Fantascienza 
 Tof – specie di Guerre stellari